

Hydronyme 
 Le Cojeul est un cours d'eau français de la région Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Pas-de-Calais  et un affluent de la Sensée.

Toponymes 
 Hénin-sur-Cojeul est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.
 Saint-Martin-sur-Cojeul est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.